Planogyra är ett släkte av snäckor. Planogyra ingår i familjen grässnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grässnäckor
Planogyra